Guillaume Tell (opera), een Italiaanse opera uit de 19e eeuw
 Guillaume Tell (Frans schip), een Frans schip uit de 18e en de 19e eeuw